Marcos González puede referirse a:

 Marcos González Díaz, médico hematólogo español;
 Marcos González Salazar (1980), es un futbolista chileno oriundo de Brasil;

También a

 Juan de Marcos González, músico cubano; o
 Óscar Javier González Marcos, futbolista español.